Децентрализованный турнир 1992 () — 76-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Турнирная таблица

Финал шестерых

Ссылки 
 Чемпионат Перу 1992 на rsssf.com

1992
Перу
1992 год в Перу